ТРК «Броди» — районна комунальна телерадіокомпанія в районному центрі Броди Львівської області
 «Броди» — Збірник статей і нарисів, присвячений участі дивізії «Галичина» — майбутньої Першої Української дивізії Української Національної Армії у битві під Бродами в липні 1944.

Броди — село, Вітебська область, Бешенковицький район
 Броди — село, Гомельська область, Буда-Кошельовський район
 Броди () — село, Мінська область, Борисовський район
 Броди () — село, Мінська область, Молодечненський район

Населені пункти та їхні частини

 Броди — гміна в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Броди — гміна в Жарському повіті Любуського воєводства
 Броди — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства
 Броди — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Броди — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Броди — село в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Броди — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Броди — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Броди — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Броди — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Броди — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Броди — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Броди — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Броди — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Броди — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Броди — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Броди — частина села Венґжце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Броди — частина села Собенкі в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Броди — частина села Рудово в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Броди — частина села Помехувек у гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Броди — частина села Павловіце в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Броди — частина села Ґловачова в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Броди — частина села Дембовець у гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Броди — колонія в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Броди — осада в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Броди — лісова осада в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Броди — лісова осада в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Броди — селище, Октябрський район, Оренбурзька область

Броди — місто, Львівська область, Бродівський район, районний центр
 Броди — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Броди — село, Сумська область, Конотопський район
 Броди — селище, Житомирська область, Коростенський район
 Броди — залізнична станція Львівської залізниці у місті Броди Львівської області

Див. також 
 Брод (значення)
 Броди 1
 Броди 2

Примітки